Fino a qui tutto bene – album di Marracash del 2010
 Fino a qui tutto bene – film del 2014 diretto da Roan Johnson